Stepinac je prezime u Hrvatskoj.

Osobe
 Blaženi Alojzije Stepinac (1898. – 1960.), zagrebački nadbiskup, kardinal i blaženik Katoličke Crkve
 Stepinac i Židovi, pregled historiografskih i publicističkih interpretacija
 Matija Stepinac (1840. – 1921.), svećenik Zagrebačke nadbiskupije, apostolski protonotar i čazmanski kanonik; stric Alojzija Stepinca
 Matija Stepinac (1938. – 2011.), svećenik Zagrebačke nadbiskupije i kanonik zagrebačkog kaptola

Knjige
 Pavelić i Stepinac, knjiga Ivana Mužića
 Stepinac i Židovi, knjiga Ljubice Štefan

Naselja
 Cardinal Stepinac Village

Izvori